Râul Șcheiu se poate referi la următoarele cursuri de apă:

 Râul Șcheiu - afluent al Canalului Timiș
 Râul Șcheiu - afluent al Râului Șes